Спа́сский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

 Спасский сельсовет — Вологодская область, Вологодский район.
 Спасский сельсовет — Воронежская область, Верхнехавский район.
 Спасский сельсовет — Ивановская область, Приволжский район.
 Спасский сельсовет — Калуга, Московский район.
 Спасский сельсовет — Калужская область, Барятинский район.
 Спасский сельсовет — Кировская область, Богородский район.
 Спасский сельсовет — Кировская область, Котельничский район.
 Спасский сельсовет — Курская область, Медвенский район.
 Спасский сельсовет — Липецкая область, Воловский район.
 Спасский сельсовет — Мордовия, Большеигнатовский район.
 Спасский сельсовет — Московская область, Волоколамский район (упразднён в 1994 году).
 Спасский сельсовет — Московская губерния, Волоколамский уезд, Яропольская волость (в 1929 году переименован в Спас-Помазкинский)
 Спасский сельсовет — Нижегородская область, Борский район.
 Спасский сельсовет — Нижегородская область, Спасский район.
 Спасский сельсовет — Нижегородская область, Шатковский район.
 Спасский сельсовет — Оренбургская область, Саракташский район.
 Спасский сельсовет — Орловская область, Орловский район.
 Спасский сельсовет — Приморский край, Спасский район.
 Спасский сельсовет — Рязанская область, Милославский район.
 Спасский сельсовет — Саратовская область, Вольский район.
 Спасский сельсовет, с 2004 село Спасское — Ставропольский край, Благодарненский район (упразднён в 2017 году).
 Спасский сельсовет — Тамбовская область, Староюрьевский район.
 Спасский сельсовет — Татарстан, Бугульминский район.
 Спасский сельсовет — Тверская область, Калязинский район.
 Спасский сельсовет — Тверская область, Кашинский район.
 Спасский сельсовет — Тульская область, Новомосковский район.
 Спасский сельсовет — Челябинская область, Верхнеуральский район.
 Спасский сельсовет — Ярославская область, Некоузский район.
 Спасский сельсовет — Ярославская область, Угличский район.

Спасский сельский совет:
 Спасский сельский совет (Новомосковский район) — в Новомосковском районе Днепропетровской области Украины.
 Спасский сельский совет (Кролевецкий район) — в Кролевецком районе Сумской области Украины.

См. также 
 Спасский